Непрерывность в математике — свойство отображения пространств, при котором близкие точки области определения переходят в близкие точки области значений.
 Непрерывность числовой функции — свойство, при котором малые изменения аргумента приводят к малым изменениям значения функции.
 Непрерывность множества действительных чисел — свойство системы действительных чисел, отличающее её от системы рациональных чисел, широко использующееся в аксиоматизациях действительных чисел.
 Непрерывность в теории систем — такое свойство системы, при котором она рассматривается не как дискретная, то есть состоящая из чётко отграниченных (логически или физически) элементов; а с точки зрения закономерностей и процессов. Непрерывность и дискретность нередко относительны: одна и та же система может быть с одной точки зрения дискретной, а с другой — непрерывной; примером может служить корпускулярно-волновой дуализм.
 Непрерывность физического объекта означает рассмотрение его как некоторой среды или поля, понимаемых как сплошной, неограниченно делимый объект.